Rey de reyes hace referencia a varios artículos:

 Rey de reyes, iglesia evangélica.

El rey de reyes, película de 1927 dirigida por Cecil B. DeMille;
Rey de reyes, película de 1961 dirigida por Nicholas Ray;

Torneo Rey de Reyes, evento de lucha libre profesional producido por Asistencia Asesoría y Administración;